Don't Give Up (Peter Gabriel en Kate Bush), een nummer van de Britse muzikanten Peter Gabriel en Kate Bush uit 1986
Don't Give Up (Chicane), een nummer van de Britse dj Chicane uit 2000